Лома де Сан Франсиско има више значења:

 Лома де Сан Франсиско (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Сан Франсиско (Сан Франсиско Лачиголо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику